Statistika Maltese Premier League v sezoně 1929/30.

Přehled 
Hrálo se na 5 týmů a šampionem se stala Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1929
Fotbal v Evropě v roce 1930